Рубеозавр () — род птицетазовых динозавров из семейства цератопсид, живших в меловом периоде (около 74 миллионов лет назад), на территории современной Северной Америки. Окаменелые останки были найдены в штате Монтана, США. Представлен одним видом — Rubeosaurus ovatus.

История изучения 

Голотип  11869 состоит из частичной теменной кости черепа, которую обнаружил в 1928 году . Второй образец,  429, состоит из неполного черепа с фрагментом левой предчелюстной кости, носовых костей с носовым рогом, фрагментом заглазничной кости с рогом и почти полной правой теменной костью с двумя шипами. Этот образец был обнаружен в 1986 году.

Типовой вид назвали и описали американские палеонтологи Эндрю Макдоналд и Джон Хорнер в 2010 году. Ранее этот вид был отнесён к Styracosaurus, который считался сестринским таксоном для Einiosaurus. Он отличается большим рогом на носовой части черепа, а также несколькими роговыми шипами на костяном воротнике: имелись одна или две пары прямых шипов в верхней части ворота, что указывает на его родство со стиракозавром.

Подростковая особь 
В 2007 году Майкл Дж. Райан с коллегами высказал предположение, что Brachyceratops, возможно, был более молодой особью рубеозавра. Исследования, проведённые в 2011 году, подтвердили эту идею применительно к самой взрослой из найденных особей Brachyceratops и выявили одну уникальную особенность в синапоморфии с рубеозавром и отсутствующую у других центрозаврин. Однако, те же исследования показали, что, поскольку образец голотипа Brachyceratops слишком неполный и принадлежит очень молодой особи, чтобы иметь какие-либо чётко определяемые признаки, Brachyceratops должен рассматриваться, как nomen dubium, и не может быть синонимом рубеозавра.

Систематика 
Кладограмма ниже отражает результаты филогенетического анализа, проведённого Райаном и др. в 2016 году, который восстановил позицию рубеозавра в качестве сестринского таксона стиракозавра.

Примечания 

Монотипические роды архозавров
Фоссилии, описанные в 2010 году
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Центрозаврины